Серобуромали́новый (или «се́ро-бу́ро-мали́новый») — лексема, идиома, обозначающая сложную трехкомпонентную модель описания комбинированного цвета

Название 
Лексему «серо-буро-малиновый» Сергей Ожегов регистрирует в Толковом словаре русского языка в значении разговорно-шутливого представления неопределенного цвета.

Если разобрать слово на морфемы, то оно состоит из трёх корней, из которых состоят такие названия цветов, как «серый», «бурый» и «малиновый»

Значение 
Слово определено в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова с пометками «разговорное» и «шутливое» в значении «неопределённого цвета». Орфографический академический словарь рекомендует писать прилагательное через дефис , статья «Большого толкового словаря» выходит с заголовком «Серобуромалиновый», допускается слитное написание прилагательного «серобуромалиновый» .

Слово появляется в заголовках (статья «Семьдесят оттенков Серобуромалинового» на «проза.ру», стихи Серобуромалиновый цвет, «стихи.ру») и онлайн-изданиях в ироничном значении.

Чаще всего употребляется в переносном значении, придавая описываемому явлению, событию признак несуществующего оттенка неопределённого цвета, как метафора смешения или сочетания основных и, в общем-то, не сочетаемых цветов (явлений): малинового, бурого и серого, который вызывает отторжение, воспринимается как что-то некрасивое, неприятное.

Исследователь Наталья Дубинина отмечает, что на современном этапе развития русского языка лексема «серо-буро-малиновый» сохраняет свое
основное значение неопределенного цвета и остается в лексико-семантической группе «цвет», добавляя в него шутливое толкование.

При этом автор «Фразеологического словаря русского языка» Вадим Краснянский пишет, что переносные значения у выражения «серо-буро-малиновый» «не отрицают исходной цветовой семемы, которая, хотя и редко, встречается в литературных текстах».

Примечания

Литература 
 Соснина Л. С. Структурные типы квазикомпозитов // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. — № 1. — 2014. — С. 36-42.
 Дубинина Н. В. Функционирование лексем-колоративов в русском языке: диахронический аспект // Верхневолжский филологический вестник — 2018 — № 3. — С. 99-105.

Цвет